Elitserien i innebandy för damer 2003/2004 var den högsta serien i innebandy i Sverige för damer för säsongen 2003/2004. Elitserien bestod av två serier, Elit norra och Elit södra, som vardera bestod av 8 lag. De fyra främsta i varje serie gick vidare till slutspel. Örnsköldsviks SK blev svenska mästare efter finalvinst mot Södertälje IBK med 3-2 i finalen på Hovet.

Elit norra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 7: Nedflyttningskval.Lag 8: Nedflyttade.

Elit södra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 7: Nedflyttningskval.Lag 8: Nedflyttade.

Slutspel

Kvartsfinaler
Örnsköldsviks SK –  Karlstad IBF 2–0 i matcher (5–3, 4–0)
Södertälje IBK – Pixbo Wallenstam IBK 2–1 i matcher (7–1, 1–2, 5–3)
Balrog B/S IK – IBF Falun 2–0 i matcher (5–4, 2–1)
Iksu – IBK Boden 0–2 i matcher (4–5, 2–3)

Semifinaler
Södertälje IBK – IBK Boden 2–0 i matcher (7–3, 6–2)
Balrog B/S IK – Örnsköldsviks SK 0–2 i matcher (6–7 str, 5–6)

Final
Stockholm, Hovet (5 243 åskådare), 17 april 2004: Södertälje IBK – Örnsköldsviks SK 2–3

Örnsköldsviks SK blev svenska mästare 2003/2004.

Sport i Sverige 2003
Sport i Sverige 2004
2003/2004
Innebandysäsongen 2003/2004